Heinrich Stricker ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Stricker (Politiker) (1819–1886), deutscher Mühlenbesitzer und Politiker
 Heinrich Stricker (* 1949), deutscher Schriftsteller, siehe Tiny Stricker